Museo della centuriazione romana a Borgoricco (provincia di Padova)
Museo della centuriazione a San Giorgio (Cesena)
Museo della centuriazione romana a Villadose (provincia di Rovigo)